Humagne ist eine Rebsorte des Wallis. Man unterscheidet:

 Humagne Rouge
 Humagne Blanche